Italiaans landschap (Jan Asselijn) - schilderij van Jan Asselijn
 Italiaans landschap (Nicolaes Berchem) - schilderij van Nicolaes Berchem
 Italiaans landschap (Barend Cornelis Koekoek) -  schilderij van Barend Cornelis Koekoek
 Italiaans landschap (Frederik de Moucheron en Johannes Lingelbach) - schilderij van Frederik de Moucheron en Johannes Lingelbach
 Italiaans landschap (Eduard Primavesi) - schilderij van Eduard Primavesi
 Italiaans landschap (Herman Swanevelt) - schilderij van Herman Swanevelt